Weyrich ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Weyrich (* 1944), deutscher Physiker und Manager
 Fred Weyrich (1921–1999), deutscher Musikproduzent, Schlagertexter und Sänger
 Günther Weyrich (1898–1998), österreichischer Rechtsmediziner und Hochschullehrer
 Joachim Weyrich (* 1945), deutscher Maler, Grafiker und Leiter des Heimatmuseums Graal-Müritz
 Karl Weyrich (1884–1973), deutscher Politiker
 Karl-Heinz Weyrich (1925–2002), deutscher Politiker
 Marc Weyrich (* 1983), deutscher Hörfunkmoderator und Redakteur
 Michael Weyrich (* 1967), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Paul Weyrich (1942–2008), US-amerikanischer konservativer Aktivist, Mitgründer von Heritage Foundation und American Legislative Exchange Council
 Pit Weyrich (* 1948), deutscher Fernsehmoderator und -regisseur
 Victor Weyrich (1819–1876), Arzt und Hochschullehrer 
 Wolf Weyrich (1941–2019), deutscher Chemiker 

Siehe auch:
 Weirich